La Copa Melanesia fue una competencia de fútbol disputada por las selecciones que integran dicha región geográfica de Oceanía. Se disputó por primera vez en 1988 como un torneo anual, aunque luego de 1990 comenzaría a ser jugado cada dos años, con la excepción de la edición de 1996 que fue cancelada. En 1994, 1998 y 2000 sirvió como clasificación a la Copa de las Naciones de la OFC.

La disputaban , las , ,  y . El seleccionado más exitoso fue el fiyiano, que conquistó la competencia en cinco oportunidades. Por detrás se le situaron las selecciones salomonense y vanuatuense que ganaron el torneo una vez cada uno. Tanto Nueva Caledonia como Papúa Nueva Guinea nunca pudieron alzarse con el torneo.

Campeonatos

Palmarés 
La siguiente lista muestra a las selecciones que han estado entre los cuatro mejores equipos en alguna edición del torneo. En cursiva, los años en que el equipo logró dicha posición como local.

Tabla acumulada

Véase también 

Copa Polinesia
Copa Wantok

Referencias 
Copa Melanesia en RSSSF